Яков Яковлевич Гилленшмидт () (1782—1852) — русский генерал, участник Кавказских походов.

Биография 

Происходил из дворян Лифляндской губернии, родился в 1782 г., воспитывался в частном училище, в службу вступил каптенармусом 27 августа 1795 г. во 2-й канонирский полк; в январе 1797 г. переведен сначала в 3-й бомбардирский батальон, а потом в Выборгский артиллерийский гарнизон, с переименованием в юнкера. В 1799 г. служил во 2-м артиллерийском батальоне генерал-лейтенанта Вильде, где 26 декабря 1799 г. произведён в поручики, с марта 1800 г. — в 1-м артиллерийском полку, с августа 1801 г. — во 2-м батальоне, в июне 1803 г. вступившем в состав 9-го артиллерийского полка. 29 июня 1805 г. произведён в поручики и 1 сентября того же года переведен в 10-й артиллерийский полк, а в августе 1806 г. по разделении полков на бригады поступил в 16-ю артиллерийскую бригаду. 6 ноября 1806 г. произведён в штабс-капитаны, с переводом в Киевскую резервную артиллерийскую бригаду (переименована в 1811 г. в 7-ю резервную и в 1814 г. — в 16-ю), 1 ноября 1807 г. — в капитаны.

Русско-турецкая война 1806—1812 

В 1809—1810 гг. во время русско-турецкой войны участвовал в осаде и взятии крепости Браилов (27 июля 1809 г. награждён «орденом св. Владимира» 4-й степени с бантом), Силистрии (награждён орденами св. Анны: 7 августа 1810 г. — 3-й степени и 19 сентября 1810 г. — 2-й степени), Рущука и Журжи и бомбардировке Шумлы. 8 января 1810 г. получил чин майора, 9 февраля 1811 г. — подполковника и 1 июля 1819 г. — полковника. 6 июля 1821 г. назначен командиром 20-й артиллерийской бригады. 12 декабря 1824 г. получил «орден св. Георгия» 4-й степени за 25 лет службы в офицерских чинах (№ 3818 по списку Григоровича — Степанова). 1 марта 1827 г. за отличие по службе переведён в лейб-гвардии 1-ю артиллерийскую бригаду с оставлением в прежней должности.

Русско-персидская война 1826—1828 

В 1827 г. во время русско-персидской войны участвовал в сражении при горе Арагаца (тюрк. Алагёз), Ошаканском сражении за Эчмиадзинский монастырь 17 августа, осаде и взятий Сардар-Абада и Эривани, в походе в Тавриз. 6 апреля 1828 г. награждён «орденом св. Владимира» 3-й степени.

Русско-турецкая война 1828—1829 

Произведённый 15 марта 1828 г. в генерал-майоры, с назначением начальником артиллерии отдельного Кавказского корпуса, он принял участие в русско-турецкой войне. В 1828 г. он участвовал в осаде и взятии приступом Карса, обложении и взятии приступом Ахалкалак, поражении турецкого корпуса Махмет-Паши 9 августа у Ахалцыха и осаде и штурме этой крепости, причём 11 августа был контужен ядром в левое плечо, и в 1829 г. — в сражениях при г. Гункер-Су и Каинлы, взятии приступом укрепленного лагеря при Меллидесе, занятии Эрзерума и взятии приступом Байбурта. За отличие в этой войне награждён орденами: св. Анны 1-й степени — за Ахалкалаки (в 1828 году), св. Владимира" 2-й степени — за Ахалцык (21 апреля 1829 г.), Императорской короной к «ордену св. Анны» 1-й степени — за Байбурт (21 апреля 1830 г.,) и золотой шпагой с алмазами и надписью «За храбрость» за Карс (30 апреля 1829 г.). 19 января 1830 г. Гилленшмидт был удостоен «ордена св. Георгия» 3-й степени за № 422

Кавказская война 

В 1830 г. он участвовал в Кавказских экспедициях: в феврале — против лезгин и в октябре — против шапсугов, и за успешные действия произведён в генерал-лейтенанты (18 октября 1831 г.).

Польское восстание 1830—1831 

В 1831 г. он был переведён с Кавказа на противоположную окраину империи — Царство Польское, где в сентябре принял участие в преследовании остатков польской армии. За эту кампанию Гилленшмидт получил польский знак отличия за военное достоинство (Virtuti Militari) 2-й степени. 18 октября 1831 года назначен исполняющим дела начальника артиллерии действующей армии, утверждён в этой должности 1 сентября 1834 года. В 1835 году получил майорат в Царстве Польском. 1 сентября 1843 г. произведён в генералы от артиллерии.

Венгерская кампания 1849 

В 1849 г. Гилленшмидт участвовал в Венгерском походе и был в сражениях при Вайцене и Дебречине (награждён 15 августа орденом «св. Владимира» 1-й степени). 12 сентября 1849 г. назначен инспектором всей артиллерии и 26 декабря того же года — шефом батарейной № 2 батареи лейб-гвардии 1-й артиллерийской бригады, 6 декабря 1850 г. награждён вензелями Его Величества для ношения на эполетах. Кроме того, награждён был орденами «Белого Орла» (6 декабря 1833 г.) и «св. Александра Невского» (17 июля 1838 г., алмазные знаки к этому ордену пожалованы в 1845 г.) и табакеркой с бриллиантами (1839).

В 1851 году был удостоен звания генерала, состоящего при Особе Его Величества.

Смерть 
Гилленшмидт скончался 24 марта 1852 года и был похоронен на Смоленском евангелическом кладбище в Санкт-Петербурге. По отзыву H. H. Муравьёва-Карсского, он был «человек благородных правил, офицер деятельный, знающий и смелый».
 
Сын Николай Яковлевич, офицер Конной гвардии. Дочь — Мария Яковлевна (1832—1879), была замужем за генерал-майором Константином Павловичем Колзаковым  (1818—1905), их внук офицер гвардейской артиллерии, полковник, деятель Белого движения на Северо-Западе К. Я. Колзаков, расстрелян (погиб в лагере) в 1941 году.

Примечания

Источники 
 
 Список генералам по старшинству. Исправлено по 20 июня. СПб., 1840
 Степанов В. С., Григорович П. И. В память столетнего юбилея императорского Военного ордена Святого великомученика и Победоносца Георгия. (1769—1869). СПб., 1869
 

Генералы от артиллерии (Российская империя)
Генералы при Особе Его Величества
Участники Кавказской войны
Участники Русско-турецкой войны (1806—1812)
Участники Русско-турецкой войны (1828—1829)
Участники Русско-персидской войны 1826—1828
Участники подавления Польского восстания 1830—1831 годов
Кавалеры ордена Святого Георгия III класса
Кавалеры ордена Святого Георгия IV класса
Кавалеры золотого оружия «За храбрость»
Кавалеры Польского знака отличия за военное достоинство
Похороненные на Смоленском лютеранском кладбище